Массачусетс може означати:
 Массачусетс — штат на північному сході США;
 Массачусетс — затока Атлантичного океану;
 Колонія Массачусетської затоки — британська колонія в Новій Англії, заснована в 1630 році компанією Массачусетської затоки
 Массачусетс-Бей — коронна колонія Великої Британії (1691–1776).